Patrick Mimran, né en 1956 à Paris, est un artiste multimédia français.

Biographie 

Patrick Mimran se destine dans un premier temps au monde des affaires (il codirigera à la fin des années 1980 la firme automobile Lamborghini). Il entreprend dans la foulée une carrière d’artiste multimédia : il utilise la peinture, la photographie, la vidéo, la sculpture et l’installation. Compositeur de musique électronique, il a travaillé avec Peter Greenaway et avec Maurice Béjart pour le ballet Kurozuka (Théâtre Bunkan Kaikan, Tokyo).
 
L’univers artistique de Patrick Mimran est à la fois introspectif et hanté par le présent et ses soubresauts. De ce versant introspectif témoigne plus particulièrement sa peinture, semi-abstraite, riche de couleurs, où l’artiste multiplie les allusions au corps, au sexe, à la mort. L’attention de Patrick Mimran pour le présent se décline dans des vidéos à l’expression hachée ou dans des installations complexes mêlant objets de mémoire, extraits de films historiques et références contemporaines (Les Rythmes du temps, installation, 1996). Un des aspects les plus spectaculaires de cette œuvre protéiforme et sibylline est représenté par les photographies grand format de l’artiste, qu’il s’agisse de vitrines, d’escalators ou d’entrée de parkings : un univers vide, comme maintenu hors du réel, que son traitement optique ultra-précis fait incliner vers l’icône, l’image à la fois humaine, réaliste, et sacrée, de nature intemporelle (exposition Car Parks in New York à Venise, Prélèvements urbains à Paris, Temple Steps à Miami, entre 2006 et 2008).
 
Patrick Mimran a initié aussi, en 1999, à New York, une opération d’art sur placard publicitaire, le Billboard Project. L’artiste, à un rythme rapide, diffuse par ce moyen particulièrement accrocheur ses pensées sur le monde de l’art, non sans causticité ou ironie (« I’m the Best in the West »), dans une perspective essentiellement critique.

Expositions 

2014
 Billboards&others,   2014, Galerie Dorothea van der Koelen, Mayence, Allemagne 
2013
 L'art prend la ville !, DeFacto Gallery, La Défense, Paris, France 
 Billboard Project, Instituto degli Innocenti, Mudi, Piazza SS Annunziata 12, Florence, Italie
 Ghosts, Recent paintings, Palazzo Malipiero, Ramo Malipiero, Venise, Italie 
 In the Miror of Reality, La galleria, Venise, Italie
2012
 iRonic, Bietigheim-Bissingen
 Trash Can Project, Campo san manuele, Venise, Italie 
 After, New Photographs, Palazzo Malipiero, Venise, Italie
2011
 Ironic. Die feinsinnige Ironie der Kunst, Kunstpalais 
 Patrick Mimran billboard, Palais Stutterheim, Erlangen, Allemagne 
 Group Show, Galerie Dorothea van der Koelen
 Art in movimento, La Galeria Venezia
 After, New Photographs, Palazzo Malipiero, Venise, Italie 
 Photographs, Art Paris 2011
 Paul Ardenne, Réalité revisitée, Analix Forever
 Billboard Project, Galerie Dorothea van der Koelen, Art Cologne
 Billboard Project, Galerie Dorothea van der Koelen, Art Karlsruhe
2010
 Nuit Blanche, Billboard project, Toronto, Canada 
 La Galleria, Photos of my billboard project, Dorothea van der Koelen, Venise, Italie
2009
 Trash Can Project, Campo san manuele, Venise, Italie
 Museo nazionale della scienza e della technologia, Leonardo de Vinci, Patrick Mimran billboard project, Milan, Italie 
 Billboard project, Galerie Dorothea Van der koelen, Italie 
 Les Photaumnales, Musée départemental de la Haute-Garonne, Beauvais, Oise, France
 Car Park in New York
2008
 11th Mostra internazionale di architecttura, La biennale de Venise, Billboards in the city
 Billboard Project, Museo nazionale della Scienza e della Technologia Leonardo da Vinci, Milan, Italie 
 Prelevements Urbains, Le mois de la photo à Paris, Passage de Retz, Paris, France 
 Temple Steps, recent photographs, Bay 100, Miami, États-Unis
2007
 Billboard project, 24th 25th 26th street, 31, Chelsea, New York, États-Unis
 Recent Paintings, Muramatsu Gallery, Tokyo, Japon
 Billboard Project Tokyo, Japon
 New York Parkings, Palazzo Malipiero, Venise, Italie 
 Trash Can Project, Campo san manuele, Venise, Italie
 Lyon Billboard Project, Lyon, France 
 Brahmatic A video Installation, National Museum Leonardo da Vinci, Milan, Italie
 Recent paintings, video and photographs, Palazzo Venezia, Rome, Italie
 Vertigo revisited a Video Installaton, Kent Gallery, Miami, États-Unis, Biennale de Florence, Florence, Italie
2006
 Installation video paintings and photographs
 Brahmatic, Solo show, Moscow world fine art fair, Moscou, Russie
 Billboard project, 20 billboards in Moscow, Moscou
 Billboard project, 24th 25th 26th street, Chelsea, New York
 Billboard project, Bridge of the Academia, Venise, Italie
 Billboard project, Piazza del Popolo, Rome, Italie 
 Billboard project, Museo d’arte moderna, Bologne, Italie
2005
 Billboard project, Bridge of the Academia, Venise, Italie
 Billboard project, 24th 25th 26th street, Chelsea, New York
2004
 Brahmâtic, Fondazione Querini Stampalia, Venise, Italie
 Altered states, The Milk Studio, New York 
 Billboard projec, Bridge of the Academia, Venise, Italie 
 Billboard project, 24th 25th 26th street, Chelsea, New York 
 L'œuf, 2nd international biennale of sculpture of Monte-Carlo, Monte-Carlo, Monaco
2003
 The Tower of Babel, Eggenberg Palace, Graz, Autriche 
 Babel.TV, Group exhibition displaying, Graz
 Discomatic, Espace Bellevue, Biarritz, France 
 Discomatic, Museo Valenciano de la Ilustracion y la Modernidad, Valence, Espagne 
 Billboard project, Museo di Ca' Pesaro, Venise, Italie 
 Billboard project, 24th 25th 26th street, Chelsea, New York
 Paintings, Museo Nacional de Artes Visuales, Montevideo, Uruguay
 Vertigo, Circulo de Bellas Artes Alcala 42, Madrid, Espagne
2002
 Vertigo, The Game in 20th Century Art, Palacio de Montemuzo, Saragosse, Espagne
 Billboard project, 24th 25th 26th street, Chelsea, New York 
 Jet Set Giraffe, The Parade of Animals Second edition of the International Sculpture, Festival of Monte-Carlo Jardins du Casino, Monte-Carlo, Monaco 
 Vertigo, Games in the Art of the 20th century, Espace Bellevue, Biarritz, France
2001
 Babel.TV, Marlborough Chelsea, New York 
 Babel.TV, Orangerie de Bagatelle, Paris, France
 Billboard Project, West 24th and West 26th Street between 10th and 11th Avenues, Chelsea, New York
2000
 Paintings for billboard, Cromwell Road, Londres
 First Baby, Walking Man, From Rodin to Mimran, Jardin du Palais Royal, Paris, France 
 Walking Man, From Rodin to Mimran, Lange Voorhoot, La Haye, Pays-Bas
1999
 Recent Paintings, Marlborough Gallery, New York 
 The rhythm of time, The Almodin, Valence, Espagne
1996
 Paintings, Marlborough Gallery New York
1971
 Sweet Murder, Galerie Laudann, Lausanne, Suisse
 Sweet Murder, Maison des jeunes et de la culture, Thonon les bains, France

Musique 

 Axxess - Novels for the Moons, Lamborghini Records – LMGLP 1000, vinyle, LP, Album, 1983
 When The Lips Fly High
 Griffin´s Disaster                                                        
 Twilight Ride  
 Xylobones
 Sad Blue Sand
 Owls                                                                       
 Traditional Moon Dance                                                         
 Masha                                                                          
 Kissing The Desert Ghost
 Slower Combing Eggs                                                                         
 Dancing Shadows                                                                           
 Pages                                                                    
 Sad Blue Sand II
 Duck Soup                                                                           
 Flying Rabbi

Bibliographie 
 Paul Ardenne, Patrick Mimran, partage des correspondances, Éditions du Regard, Paris, 2001.
 Paul Ardenne, Babel/TV, Éditions du Regard, 2001.
 Urban Samples/Prélèvements urbains (photographies), Éditions Monografik, 2008.

Notes et références

Liens externes 
 
  Le site personnel de Patrick Mimran
  Patrick Mimran sur actuphoto.com

Artiste contemporain français
Naissance en 1956
Naissance à Paris